Danger Islands steht für:

 Danger Islands, anderer Name für Pukapuka (Cookinseln), Atoll im Pazifik
 Danger-Inseln, Inselgruppe vor der Antarktischen Halbinsel